Первые исследования по частотности букв в таджикском языке были предприняты в 2001 году и связывались с определениями «наилучшей» раскладки букв на компьютерной клавиатуре и объёма репрезентативной выборки для получения достоверных статистических результатов. Ниже приведены результаты на основе статистической обработки произведений отдельных поэтов и писателей и сформирована общая картина частотности букв в классической и современной таджикской литературе.

Статистика 
Статистика частотности букв таджикского языка без учёта пробелов:

Статистика частотности букв таджикского языка с учётом пробела:

Примечания 

Таджикский язык